Seznam cerkva v Srbiji.

Glej tudi 

 seznam cerkva

Srbija